10303 Fréret – asteroide della fascia principale
 Nicolas Fréret – storico e linguista francese